Cubas ist der Familienname folgender Personen:
 Adrián Andrés Cubas (* 1996), argentinischer Fußballspieler
 Adolfo Cubas (* 1964), venezolanischer Schauspieler
 Diego Cubas (* 1986), brasilianischer Tennisspieler
 José Fernando Cubas (* 1981), paraguayischer Schachspieler
 Raúl Cubas Grau (* 1943), paraguayischer Staatspräsident 1998–1999
 Cristina Fernández Cubas (* 1945), spanische Schriftstellerin und Journalistin

Cubassteht für:

 Cherveix-Cubas, französische Gemeinde im Département Dordogne

Siehe auch:
 Kubas
 Cuba